Extended Versions – album dal vivo dei 10,000 Maniacs del 2009 
 Extended Versions – album dal vivo degli Asia Featuring John Payne
 Extended Versions – album dal vivo dei Big Star
 Extended Versions – album dal vivo dei Britny Fox
 Extended Versions – album dal vivo dei Cinderella
 Extended Versions – album dal vivo dei Cream
 Extended Versions – album dal vivo dei Deep Purple
 Extended Versions – album dal vivo degli Emerson, Lake & Palmer
 Extended Versions – album dal vivo dei Enuff Z'nuff
 Extended Versions – album dal vivo dei Foghat
 Extended Versions – album dal vivo dei Foreigner
 Extended Versions – album dal vivo live di Graham Parker
 Extended Versions – album dal vivo dei Great White
 Extended Versions – album dal vivo dei The Guess Who
 Extended Versions – album dal vivo degli Humble Pie
 Extended Versions – album dal vivo di Iggy Pop
 Extended Versions – album dal vivo dei Jefferson Starship
 Extended Versions – album dal vivo dei Jethro Tull
 Extended Versions – album dal vivo dei Kansas
 Extended Versions – album dal vivo dei Little Feat
 Extended Versions – album dal vivo di Lou Reed
 Extended Versions – album dal vivo dei Lynyrd Skynyrd
 Extended Versions – album dal vivo degli MC5
 Extended Versions – album dal vivo dei The Monkees
 Extended Versions – album dal vivo dei Motörhead
 Extended Versions – album dal vivo dei Mr. Big
 Extended Versions – album dal vivo dei Nazareth
 Extended Versions – album dal vivo dei Night Ranger
 Extended Versions – album dal vivo degli Overkill
 Extended Versions – album dal vivo di Ringo Starr
 Extended Versions – album dal vivo dei Sex Pistols
 Extended Versions – album dal vivo degli Slaughter
 Extended Versions – album dal vivo degli Styx
 Extended Versions – album dal vivo degli Stryper
 Extended Versions – album dal vivo dei Survivor
 Extended Versions – album dal vivo di Ted Nugent
 Extended Versions – album dal vivo dei Tesla
 Extended Versions – album dal vivo dei Thin Lizzy
 Extended Versions – album dal vivo dei Triumph
 Extended Versions – album dal vivo delle Vixen
 Extended Versions – album dal vivo dei Warrant
 Extended Versions – album dal vivo degli Yes